Чемпіонат Європи з фехтування 2009 року відбувся у Пловдиві, Болгарія, з 13 по 19 липня 2009 року. Пловдив удруге приймав чемпіонат Європи з фехтування, перший раз така подія відбулася у 1998 році. Пловдив також відомий серед фехтувальників завдяки таким щорічним подіям як змагання серії Гран-прі та етап Кубку світу серед чоловічих команд шаблістів.

Розклад 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемонія відкриття|| bgcolor=#ffcc00| ● ||Фінали||bgcolor=#ee3333| ● ||Церемонія закриття 
|-

Учасники 
Загальна кількість учасників чемпіонату — 401 фехтувальник (236 чоловіків та 165 жінок) від 39 національних федерацій фехтування, що входять до EFC.

Розподіл медалей

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Жінки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Цікаві факти 
 В особистих змаганнях шаблісток українських фехтувальниць з основної сітки вибивали лише інші українські фехтувальниці. В 1/16 фіналу Харлан вибила Хомрову, в 1/8 — Пундик перемогла Жовнір, а в 1/2 — Харлан виграла у Пундик.

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Чемпіонат Європи з фехтування
Спортивні події 2009
Пловдив
Липень 2009